W Polsce
 Łyse – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse (na Kurpiach)
 Łyse – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki
 Łyse – dawna osada leśna, obecnie na terenie wsi Łyse w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Łyse
 Łyse – dawna gromada